Signature poate fi:

 Signature, marcă de îmbrăcăminte deținută de compania Levi Strauss & Co.;
 Signature, cel mai scump telefon realizat de compania Vertu;
 Digital Signature Algorithm.